Plaats in Indonesië
 Pohgading (Gembong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pohgading (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pohgading (Pasrepan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Pohgading (Pringgabaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara